Kosinowo ist ein polnischer Ortsname:
 Kosinowo (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Andreaswalde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kosinowo (Włocławek), Ort im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kosinowo (Prusice), Ort im Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1936: Koschnöwe, 1936 bis 1945 Ziegenfeld, Kreis Trebnitz, Schlesien